Deck the Halls (также Deck the Hall, ) — известная рождественская и новогодняя песня на английском языке, ставшая популярной в начале XVIII века, которая не только поётся во время зимних праздников, но и используется во многих художественных произведениях.

История 

Музыка, судя по всему, имеет валлийское происхождение. Её ноты были впервые найдены в документах арфиста Джона Пэрри Ддала (1710 — 1782). Тем не менее, считается, что эта мелодия гораздо старше. Интересно, что она до сих пор популярна как танцевальная композиция без слов в Уэльсе.

Первые слова песни были написаны Джоном Хью; он назвал своё стихотворение «Канун Нового года» (). Позднее простонародными музыкантами был добавлен второй куплет. Песня стала популярной: например, Вольфганг Амадей Моцарт использовал её в концертах для скрипки и фортепиано.

Песня стала популярной в Англии в Викторианский период — вторую половину XIX века и с тех пор является одним из традиционных святочных «кэролов».

Тексты песни

Оригинальные

Английский  
Deck the halls with boughs of holly,
Fa la la la la, la la la la.
'Tis the season to be jolly,
Fa la la la la, la la la la.
Don we now our gay apparel,
Fa la la, la la la, la la la.
Troll the ancient Yule tide carol,
Fa la la la la, la la la la.

See the blazing Yule before us,
Fa la la la la, la la la la.
Strike the harp and join the chorus.
Fa la la la la, la la la la.
Follow me in merry measure,
Fa la la, la la la, la la la.
While I tell of Yuletide treasure,
Fa la la la la, la la la la.

Fast away the old year passes,
Fa la la la la, la la la la.
Hail the new, ye lads and lasses,
Fa la la la la, la la la la.
Sing we joyous, all together,
Fa la la, la la la, la la la.
Heedless of the wind and weather,
Fa la la la la, la la la la.

Английский (альтернативная версия) 
Deck the hall with bells of holly,
Fa la la la la, la la la la.
'Tis the season to be jolly,
Fa la la la la, fa la la la.
Don we now our bright apparel,
Fa la la la, fa la la la.
Troll the ancient Yuletide carol,
Fa la la la la, fa la la la.

See the blazing Yule before us,
Fa la la la la, fa la la la.
Strike the harp and join the chorus.
Fa la la la la, fa la la la.
Follow me in merry measure,
Fa la la la, fa la la la.
While I tell of yuletide treasure,
Fa la la la la, la la la la.

Fast away the old year passes,
Fa la la la la, fa la la la.
Hail the new, ye lads and glasses,
Fa la la la la, fa la la la.
Laughing, quaffing, all together
Fa la la la, fa la la la.
Heedless of the wind and weather,
Fa la la la la, fa la la la.

Валлийский  
Oer yw'r gwr sy'n methu caru,
Ffa la la la la, la la la la.
Hen fynyddoedd annwyl Cymru,
Ffa la la la la, la la la la.
Iddo ef a'u cêr gynhesaf ,
Ffa la la, la la la, la la la.
Gwyliau llawen flwydd nesaf,
Ffa la la la la, la la la la.

I'r helbulus oer yw'r biliau
Ffa la la la la, la la la la.
Sydd yn dyfod yn y Gwyliau,
Ffa la la la la, la la la la.
Gwrando bregeth mewn un pennill,
Ffa la la, la la la, la la la.
Byth na waria fwy na'th ennill
Ffa la la la la, la la la la.

Oer yw'r eira ar Eryri,
Ffa la la la la, la la la la.
Er fod gwrthban gwlanen arni,
Ffa la la la la, la la la la.
Oer yw'r bobol na ofalan',
Ffa la la, la la la, la la la.
Gwrdd a'u gilydd ar Nos Galan,
Ffa la la la la, la la la la.

Переводы

С английского (литературный) 
Зал украшен остролистом,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Этот праздник долго длится,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Рождество всегда чудесно,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Пойте с нами эти песни,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

Посмотри, как звёзды ярки,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Упакованы подарки,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Мы поём и веселимся,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
И морозов не боимся,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

Прочь уходит год прошедший,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Встретим новый и безгрешный,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Под луной на небосводе,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Мы поём и в непогоде,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

С английского (литературный, вариант 2) 
Стены падубом украсьте,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
В эти дни приходит счастье,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Надевай свои наряды,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Праздничные пой коляды,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

Праздник наш не за горами,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Арфу в руки - и пой с нами,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Веселись со мною в пляске,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Зимние послушай сказки,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

Новый год за старым мчится,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Пойте, парни и девицы,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Распеваем мы всем светом,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла,
Несмотря на холод с ветром,
Фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.

С валлийского на английский 
Cold is the man who can't love,
Fa la la la la, fa la la la,
The old mountains of dear Wales,
Fa la la la la, fa la la la,
To him and his warmest friend,
Fa la, Fa la, fa la la,
A cheerful holiday next year,
Fa la la la la, fa la la la.

To the troubled, cold are the bills,
Fa la la la la, fa la la la,
Which come during the holidays,
Fa la la la la, fa la la la,
Listening to a sermon in one verse,
Ffa la, Ffa la, fa la la,
Spending more than you earn,
Fa la la la la, fa la la la.

Cold is the fire on Mount Snowdon,
Fa la la la la, fa la la la,
Even though it has a flannel blanket on it,
Fa la la la la, fa la la la,
Cold are the people who don't care,
Ffa la, Ffa la, fa la la,
To meet together on New Year's Eve,
Fa la la la la, fa la la la.

Исполнения 

Песня неоднократно использовалась известными исполнителями. Среди них:
 Джули Эндрюс
 Джоан Баэз
 Нат Кинг Коул
 Гарри Конник младший
 Марио Ланца
 Брайан Уилсон
 Вилли Нельсон
 Фрэнк Синатра
 Бинг Кросби
 Red Hot Chili Peppers
 Twisted Sister
 The Ventures
 The Everly Brothers
 Оттмар Либерт
 Blackmore's Night
 Тарья Турунен

Примечания 

Рождественские песни
Англиканство